Boldogfa  több vármegyében létező településnek a neve. A "Boldogasszonyfalva" nevének az összevonásából származik.

Boldogfalva, Erdélyben, Fehér megyében.
Boldogasszonyfa, Baranya megyében.
Pozsonyboldogfa, Szenci járásban, Pozsonyi kerületben.
Zalaboldogfa, Zalaegerszegi járásban, Zala megyében.